Artjuchiwka () ist der Name ukrainischer Orte:

 Artjuchiwka (Charkiw), Dorf in der Oblast Charkiw
 Artjuchiwka (Sumy), Dorf in der Oblast Sumy

 Siehe auch
 Artjuchowka